Tičići su naseljeno mjesto u općini Kakanj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji
Kakanj